Focul se poate referi la:
 Focul (album), album de muzică pop rock al solistei Laura Stoica.
 Focul (roman), roman din seria Casa Nopții al autoarei P.C. Cast și al fiicei sale, Kristin Cast.